Gaby kan syfta på:

 Gaby – ett könsneutralt förnamn samt personer med namnet
 Gaby (film) – en amerikansk film från 1987 i regi av Luis Mandoki, originaltitel Gaby - A True Story

Geografi

Italien 

 Gaby (kommun), Valle d'Aosta, Valle d'Aosta, 

Robotskapade Italienförgreningar